Ботннутен () — одиночная гора высотой 1460 метров, находящаяся в 40 км от ледника Сирасэ на Земле Королевы Мод. Была занесена на карту норвежскими картографами с аэрофотографий экспедиции Ларса Кристенсена в 1936—1937 годах.

Названа , так как предположительно является самым южным пиком.

Ссылки 
 

Земля Королевы Мод
Горы Антарктиды